L' Algérie participe aux Jeux méditerranéens de 2022 à Oran en Algérie. Il s'agit de sa  à des Jeux méditerranéens.

Nombre d’athlètes qualifiés par sport 
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés Algeriens par sport (remplaçants compris) :

Références

Jeux méditerranéens de 2022
Sport en Algérie en 2022